SM-1 – polskie oznaczenie licencyjne śmigłowca Mi-1
 SM-1 ER – amerykański przeciwlotniczy pocisk rakietowy Standard dalekiego zasięgu
 SM-1 MR – amerykański przeciwlotniczy pocisk rakietowy Standard średniego zasięgu